A Zvezda-2005 egy orosz labdarúgócsapat Permből. A 2005-ben létre hozott klub a Szuperliga résztvevője.

Klubtörténet 
A permi klub 2005-ben alapította női együttesét és a másodosztályban kezdte meg működését. 2006-ban másodikként végeztek, ami feljutást eredményezett és első szezonjukra készülhettek az élvonalban.

Az idény folyamán nem kis meglepetést okozva veretlenül nyerték meg a pontvadászatot, ráadásul az európai porondon többek között az előző évi döntősöket (1. FFC Frankfurt, Umeå IK) is búcsúztatva jutottak az UEFA-kupa fináléjába, ahol a Duisburg csapata állította meg Csillagokat.

Sikerlista 
 Orosz bajnok (6): 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017
 Orosz kupagyőztes (7): 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
 Orosz szuperkupa-győztes (3): 1995, 1996, 1997

UEFA Bajnokok Ligája

Játékoskeret 
2021. augusztus 29-től

Jegyzetek

Források 
 
 

 

Orosz női labdarúgócsapatok
2005-ben alapított labdarúgócsapatok